Gerard Spong (1946), Nederlands advocaat
 Tyrone Spong (1985), Surinaams-Nederlands vechtsporter